Lowry (Minnesota), een plaats) in de Amerikaanse staat Minnesota
Lowry (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Lowry City, een plaats in de Amerikaanse staat Missouri

Malcolm Lowry, en Engelse dichter en schrijver
Thomas Lowry, een Brits scheikundige
Porter Lowry, een Amerikaanse botanicus
Shane Lowry, een Iers golfer